Das Mahindra International 1996 fand vom 2. bis 7. Dezember 1996 in Bombay, Indien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1996/97 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Gold. Das Preisgeld betrug 105.000 US-Dollar.
 
Im Endspiel zwischen den beiden topgesetzten Spielern Rodney Eyles und Peter Nicol setzte sich der an Position zwei gesetzte Nicol mit 13:15, 15:10, 7:15, 17:15 und 15:13 durch. Damit verteidigte er erfolgreich seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr, als er Chris Walker in drei Sätzen besiegt hatte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Arjan Singh und Akhil Behl einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Squashturnier in Mumbai
PSA World Tour 1996/97